Бенидзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Бенидзе, Гурген (род. 1956) — советский и грузинский футболист, вратарь.
 Бенидзе, Давит (род. 1991) — грузинский шахматист, гроссмейстер.
 Бенидзе, Иа Платоновна (род. 1924) — Герой Социалистического Труда.